Sala Vekvoeun Yothes é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2000.

Clubes de futebol do Camboja